El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (MITRAMISS) de España fue un departamento ministerial con competencias en relaciones laborales, de empleo y de Seguridad Social, así como del desarrollo de la política del Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. Existió en la XII y XIII legislaturas.

Historia 

El Ministerio de Trabajo es uno de los ministerios con mayor historia, teniendo sus orígenes a principios del Siglo XX. El ministerio ha sido fusionado en multitud de ocasiones con el ministerio de sanidad o incluso con el ministerio de agricultura, sin embargo, la tendencia siempre ha sido la de ser un ministerio autónomo con competencias no solo en empleo, sino también en los ámbitos de la seguridad social y migración.

Su nomenclatura del ministerio se ha mantenido siempre como Ministerio de Trabajo, a excepción de los gobiernos de Mariano Rajoy en la que cambio a la denominación de 'Ministerio de Empleo'. En enero de 2020 fue suprimido, repartiéndose sus competencias entre los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Estructura
Este Ministerio se estructuraba en los siguientes órganos superiores:

 Secretaría de Estado de Migraciones.
 Secretaría de Estado de la Seguridad Social.
 Secretaría de Estado de Empleo.
 Subsecretaría de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

El Consejo Económico y Social quedaba adscrito al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Titulares 

 Magdalena Valerio Cordero (junio de 2018 - enero de 2020)

Véase también 
 Inspección del trabajo
 Ministerios de Trabajo de España

Referencias

Notas

Enlaces externos 

Ministerios de España
Ministerios de Trabajo de España
Seguridad social en España
Empleo en España
Inmigración en España